WSM kan avse: 

 Walton Summit Motorway –  en motorväg i Storbritannien, se M65 (Storbritannien) 
 WSM – landskod i ISO 3166-1 för Samoa  
WSM –  en årligen återkommande strongmantävling, se Världens starkaste man